Oss, municipi de la província del Brabant del Nord, al sud dels Països Baixos 
 OSS o Open Sound System, interfície per a crear i capturar so en sistemes operatius Unix 
 OSS o Office of Strategic Services, agència precursora de la CIA 
 OSS (pel·lícula), pel·lícula del 1946 dirigida per Irving Pichel